Лапушки — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Лапушки — бывшее село в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 году.

Россия 
 Лапушки — село в Мокроусовском районе Курганской области.